Граф Дени́ Люк Фрейсину́ (; 1765—1841) — французский церковный и государственный деятель.

Биография 
В 1801 году начал проповедовать в парижской церкви святого Сульпиция, громя антирелигиозную философию XVIII века, революцию и её деятелей. В 1809 году недоразумения между Наполеоном и папой Пием VII заставили Фрейсину прекратить свои проповеди и принять место инспектора парижской академии. После собора 1811 года Фрейсину уехал из Парижа и вернулся только после реставрации.

Он возобновил свои проповеди в духе реакции, но Сто дней опять заставили его удалиться. После второй реставрации был назначен в 1816 году членом комиссии по народному образованию, но вскоре сложил с себя это звание, недовольный недостаточно реакционным настроением своих коллег, главным образом Ройе-Коллара. После заключения конкордата (1817) Фрейсину постарался занять среднее место между ультрамонтанами и галликанцами и оправдывал политику правительства в сочинении «Les vrais principes de l’Eglise gallicane sur la puissance ecclésiastique» (1818).

Как усердный легитимист, он был назначен раздавателем милостыней короля и епископом гермопольским in partibus infidelium, получил звание графа и пэра Франции, и, наконец, в 1824 году был сделан министром духовных дел и народного просвещения в кабинете Виллеля. В этой должности он уволил в отставку множество профессоров, учителей и других служащих, если они не высказывались в духе крайней реакции.

В состав кабинета Мартиньяка Фрейсину не вошел, хотя и продолжал пользоваться симпатиями Карла X. После июльской революции Фрейсину отказался от политической карьеры и уехал в Рим, а затем в Прагу, к изгнанной королевской фамилии; Карл Х выбрал его в воспитатели герцога Бордосского.

Проповеди Фрейсину изданы под заглавием «Défense du Christianisme» (1825; много изданий). В 1856 году его произведения переиздал Migne под заглавием «Oeuvres oratoires». Ср. Henrion, «Vie de Frayssinous» (П., 1844).

Примечания

Ссылки 
 

Члены Французской академии
Министры образования Франции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации